Negreni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Negreni (Cluj), Gemeinde im Kreis Cluj

 Negreni (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Negreni (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Negreni (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Negreni (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Negreni (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Negreni (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj
 Negreni (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman
 Negreni (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea